De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2018 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 8 april 2018 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP 
Marc Márquez kreeg een tijdstraf van dertig seconden omdat hij een ongeluk veroorzaakte waarbij Valentino Rossi ten val kwam.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Argentinië